Нью-Эдинбург или Новый Эдинбург, :
 Нью-Эдинбург (Оттава) — один из фешенебельных районов г. Оттава
 Нью-Эдинбург (Дарьен) — неудачная колония шотландцев в центральной Америке